Дискінезія може означати: 

 Один з гіперкінезів — неврологічних синдромів, пов'язаних з раптовими мимовільними рухами в різних групах м'язів. 
 Дискінезія жовчних шляхів — порушення моторної діяльності жовчовивідних проток. 
 Дискінезія стравоходу — порушення моторної діяльності стравоходу.